El Pauji, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

El Paují : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Federación dans l'État de Falcón ;
 El Paují : localité de la paroisse civile de Pao de Zárate, dans la municipalité de José Félix Ribas, dans l'État d'Aragua ;
 El Paují : localité de la paroisse civile d'Ikabarú, dans la municipalité de Gran Sabana, dans l'État de Bolívar ;
 El Paují : capitale de la paroisse civile d'El Paují, dans la municipalité de Federación dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme